Kęstutis Navickas (ur. 1970) − litewski polityk, minister środowiska Litwy
 Kęstutis Navickas (ur. 1984) − litewski badmintonista